Сан Николас има више значења:

 Сан Николас
 Сан Николас (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Николас (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Николас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Николас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Николас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Николас (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Николас (Калкини), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Николас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Николас (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Николас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Николас (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Николас (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Николас (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Николас (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Николас (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Николас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Николас (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Николас (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Николас (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Николас (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Николас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Николас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Николас (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Николас (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Николас (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Николас (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Николас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Николас (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Николас (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Николас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Николас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Николас (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Николас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Николас (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Николас (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Николас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Николас (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Николас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Николас (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Николас (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Николас (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Николас (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Николас (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Николас, Сан Николас дел Чапин (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Николас (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Николас, Лос Адобес (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Николас (Кокула), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Николас (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Николас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Николас (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Николас, Лос Коронгорос (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Николас (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Николас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Николас (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Николас, Сан Николас Калтимакан (Таскиљо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Николас (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Николас (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Николас (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Николас, Сан Николас Акуња (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Николас (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Николас, Гранха (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Николас (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Николас (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Николас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Николас, Ла Трохе (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Николас (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Николас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Николас (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Николас (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Николас (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Николас (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Николас (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Николас (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Николас (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Николас, Запотитла (Амекамека), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Николас (Малиналко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Николас (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Николас (Тепетлаосток), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Николас (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Николас (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Николас (Иримбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Николас (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Николас (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Николас (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Николас (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Николас (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Николас (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Николас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Николас (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Николас (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Општина Сан Николас (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Николас (Сан Николас, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Николас (Санта Марија Теопоско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Николас (Амозок), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Николас, Анимаско (Атемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Николас (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Николас (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Николас (Окојукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Николас, Куарта Сексион (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Николас, Терсера Сексион (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Николас (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Николас (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Николас (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Николас (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Николас (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Николас (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Николас (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Николас (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Николас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Николас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Николас (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Николас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Николас (Накозари де Гарсија), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Николас (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Николас (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Николас (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Николас (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Николас (Бустаманте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Николас (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Николас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Општина Сан Николас (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Николас (Сан Николас, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Николас (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Николас, Фарфан (Санкторум де Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Николас, Ранчо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Николас, Сан Николас де Толентино (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Николас (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Николас (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Николас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Николас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Николас (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Николас (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Николас (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Николас, Ла Бурера (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Николас (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Николас (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Николас (Букзоц), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Николас (Синанче), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Николас (Сума), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Николас (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Николас (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Николас (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Николас (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Николас (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику